Alphaville puede referirse a:

Alphaville, película de ciencia-ficción de 1965, dirigida por Jean-Luc Godard e interpretada por Anna Karina y Akim Tamiroff;
Alphaville, grupo alemán de synth pop de los años 80;
Alphaville, grupo español de los años 80.
Alphaville, localidad en el municipio de Barueri en el Estado de São Paulo (Brasil).